Pallavolo Loreto: squadra di pallavolo femminile
Pallavolo Loreto: squadra di pallavolo maschile